Molekulska formula -{C23H31NO2}- se može odnositi na:

 Acetilmetadol
 Alfacetilmetadol
 Betacetilmetadol
 Levacetilmetadol
 Motretinid
 Proadifen